Vrijheid van meningsuiting, een van de universele rechten van de mens
 Freedom of Speech (Norman Rockwell), een schilderij van Norman Rockwell uit 1943
 Free Speech (Eddie Harris), een muziekalbum van Eddie Harris uit 1970
 Freedom of Speech (Speech Debelle), een muziekalbum van Speech Debelle uit 2012
 Freedom of Speech (Iceberg Slimm), een song van Iceberg Slimm
 Freedom of Speech (Nekropolis), een song van Nekropolis
 Freedom of Speech (Liquid Tension Experiment), een song van Liquid Tension Experiment